В парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Патті Фендік і Андреа Стрнадова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лорі Макніл і Мерседес Пас 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Лорі Макніл /  Мерседес Пас (фінал)
 Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (чемпіонки)

 Кіміко Дате /  Флоренсія Лабат (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Беттіна Фулько (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Internationaux de Strasbourg